Казахское — название населённых пунктов в Казахстане:
 Казахское — село в Жаксынском районе Акмолинской области.
 Казахское — село в Алтынсаринском районе Костанайской области, ликвидировано в 2005 году.